Битва при Познани 1704 года — безуспешная осада польской крепости Позен войсками Саксонии и Русского царства.

Осада 
В начале осады в городе было 6000 шведов. После того как саксонский генерал Брандт объединился с русским корпусом под командованием Паткуля, около 34 000 человек прошли в Позен. Артиллерия саксонцев и русских была размещена на холмах недалеко от города и начала постоянный огонь. Русские сосредоточили свои бомбардировки на замке и Вроцлавских воротах. Им удалось сделать первый прорыв в городской стене. Но шведы ночью каждую щель в стене закрывали с помощью земли и камней, так что пехота не могла атаковать.

25 октября 1704 г. русским удалось прорваться во вторую городскую стену. 31 октября пролом был уже 80 шагов в ширину, и вторая стена рухнула. Шведы послали несколько орудий к стене, чтобы отразить штурм. Орудия были загружены банками картечи, чтобы нанести огромный урон пехоте противника.

Осаждающие использовали петарды и подожгли город. Все жители были оснащены крюками и водой для тушения пламени. Жители Познани были вооружены и должны были защищать город в случае штурма. Во время осады Иоганн Паткуль написал письмо командиру, в котором он потребовал капитуляции города. Посланник вернулся к генералу Паткулю без ответа. Поскольку командир не рассматривал его как партнера по переговорам, Паткуль потерял самообладание и не мог выдвигать такие требования.

После того, как город был осажден в течение трех недель, еды стало мало. Командир приказал убить 300 лошадей шведской кавалерии. Известие о приближении шведского короля из Львова и отступлении Августа Сильного из Варшавы взволновало осаждающих. 2 октября 1704 г. начался упорядоченный вывод войск. Это произошло ночью, и шведы утром покинули город, чтобы преследовать саксонцев.

Преследование 
На саксонско-российской стороне информации о потерях нет. Но потери шведов были низкими и, как говорят, убитых одиннадцать человек и раненных 28. Во время трехнедельной осады артиллерия выпустила в город 9 715 снарядов.

Саксонская армия бежала к дому. По пути в Саксонию они объединились с армией Шуленберга. Русская армия так же бежала.

Ссылки 
 Хронологический указатель военных действий русcкой армии и флота 1695—1800 года, стр. 16
Сражения русско-польских войн
Сражения 1704 года